Il toponimo Trifeşti può riferirsi a diverse località:

Moldavia 
 Trifești, comune del distretto di Rezina

Romania 
 Trifești, comune del distretto di Iași
 Trifești, comune del distretto di Neamț